Den här artikeln innehåller lagen i herrarnas turnering i fotboll vid olympiska sommarspelen 2004.

Grupp A

Grekland

Mali

Mexiko

Sydkorea

Grupp B

Ghana

Italien

Japan

Paraguay

Grupp C

Argentina

Australien

Serbien och Montenegro

Tunisien

Grupp D

Costa Rica

Irak

Marocko

Portugal

Fotboll vid olympiska sommarspelen 2004